FC Slovan Havlíčkův Brod (celým názvem: Football Club Slovan Havlíčkův Brod) je český fotbalový klub, který sídlí v Havlíčkově Brodě v Kraji Vysočina. Klub byl založen v roce 1911 pod názvem SK Sázavan, díky čemuž je řazen mezi nejstarší sportovní kluby na Vysočině. Od sezóny 2017/18 hraje v Moravsko-Slezské Divizi, skupina D (4. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Na Losích s kapacitou 2 700 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1911 – SK Sázavan (Sportovní klub Sázavan)
 1911 – SK Německý Brod (Sportovní klub Německý Brod)
 1923 – AFK Německý Brod (Atleticko-fotbalový kroužek Německý Brod, v roce 1926 se kroužek mění na klub)
 1948 – Sokol Havlíčkův Brod
 1951 – rozdělení klubu na Sokol Pletařské závody KHB Havlíčkův Brod a Sokol ČSSZ Havlíčkův Brod
 1952 – znovu sloučení rozdělených klubů ⇒ Sokol ČSSZ Havlíčkův Brod (Sokol Československé stavební závody Havlíčkův Brod)
 1953 – TJ Tatran Havlíčkův Brod (Tělovýchovná jednota Tatran Havlíčkův Brod)
 1954 – znovu rozdělení klubu na TJ Tatran Havlíčkův Brod (Tělovýchovná jednota Tatran Havlíčkův Brod) a TJ Jiskra Havlíčkův Brod (Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod)
 1956 – znovu sloučení rozdělených klubů ⇒ TJ Jiskra Havlíčkův Brod (Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod)
 1961 – TJ Slovan Havlíčkův Brod (Tělovýchovná jednota Slovan Havlíčkův Brod)
 1978 – TJ Jiskra Havlíčkův Brod (Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod)
 2002 – FC ISOline Havlíčkův Brod (Football Club ISOline Havlíčkův Brod)
 2003 – FC Slovan Havlíčkův Brod (Football Club Slovan Havlíčkův Brod)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1952: Krajská soutěž – Jihlava
 1953: Celostátní československá soutěž – sk. A
 1954: Krajská soutěž – Jihlava
 1969–1971: Východočeský oblastní přebor
 1971–1974: Východočeský krajský přebor
 1981–1983: I. B třída Východočeského kraje – sk. D
 1993–2002: Východočeský oblastní přebor
 2002–2007: Přebor Kraje Vysočina
 2007–2008: Divize D
 2008–2014: Přebor Kraje Vysočina
 2014–2016: Divize D
 2016–2017: Přebor Kraje Vysočina
 2017– : Divize D

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1952: Chybí výsledek jednoho zápasu.
 1953: Tento ročník se hrál jednokolově.
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

FC Slovan Havlíčkův Brod „B“ 

FC Slovan Havlíčkův Brod „B“ je rezervní tým Havlíčkova Broda, hrající od sezóny 2016/17 I. A třídu Kraje Vysočina (6. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl B-mužstvo v sezóně 2015/16, kdy se účastnil Přeboru Kraje Vysočina.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1981–1983: Okresní přebor Havlíčkobrodska
 2006–2007: Základní třída Havlíčkobrodska – sk. A
 2007–2008: Okresní soutěž Havlíčkobrodska
 2008–2010: Okresní přebor Havlíčkobrodska
 2010–2011: I. B třída Kraje Vysočina – sk. A
 2011–2015: I. A třída Kraje Vysočina – sk. A
 2015–2016: Přebor Kraje Vysočina
 2016– : I. A třída Kraje Vysočina – sk. A

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1981/82: B-mužstvo nemohlo postoupit do I. B třídy Východočeského kraje, neboť v této soutěži startovalo A-mužstvo.
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Galerie

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Praha, Libri 1997.

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

 
Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1911
FC
FC